Hrvatska:
 Okić (Karlovac), gradsko naselje Karlovca
 Okić (Plešivica), jedan od vrhova Plešivice
 Okić grad, gradina na Okiću
 Okićko gorje